

Persone 
 Johann Jakob Abegg (1834-1912) – imprenditore, dirigente d'azienda e politico svizzero
 Carl Abegg (1836-1912) – imprenditore, dirigente d'azienda e finanziere svizzero; cugino del precedente
 Augusto Abegg (1861-1924) – imprenditore, dirigente d'azienda e filantropo svizzero; figlio del precedente
 Carl Abegg (1860-1943) – imprenditore, dirigente d'azienda e finanziere svizzero, fondatore della Abegg & Co; fratello del precedente
 Carl Julius Abegg (1891-1973) – imprenditore, dirigente d'azienda e filantropo svizzero; figlio del precedente
 Werner Abegg (1903-1984) – dirigente d'azienda, mecenate e collezionista d'arte svizzero; fratello del precedente
 Elisabeth Abegg (1882-1974) – pedagogista tedesca inserita tra i Giusti tra le nazioni
 Richard Abegg (1869-1910) – chimico tedesco

Altro 
 Ziehl-Abegg – azienda meccanica tedesca
 Fondazione Abegg (Abegg-Stiftung) – istituzione culturale a Riggisberg